41986 Fort Bend – asteroide della fascia principale
 Contea di Fort Bend – contea dello Stato del Texas, negli Stati Uniti